Beylin ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaw Beylin (1889–1940), polnischer Jurist, Dramatiker und Publizist
 Karolina Beylin (1899–1977), polnische Schriftstellerin